25-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (десятый чемпионский титул).

Победители зональных турниров 1962 года РСФСР («Спартак» Краснодар), УССР («Трудовые резервы» Луганск) и Союзных турниров («Шахтёр» Караганда) должны были перейти в класс «А», но в связи с реорганизацией первенства остались во втором по силе первенстве — второй подгруппе класса «А».

Клубу «Беларусь» (Минск) было возвращено название «Динамо». Клуб «Спартак» (Ереван) был переименован в «Арарат».

Сезон стал последним для ленинградского «Динамо» в высшей лиге.

Этот чемпионат был проведён по привычной «лиговой» системе. Высшая лига состояла из 20 команд. По итогам прошлого сезона её покинули представители прибалтийских республик: «Даугава» из Риги и «Жальгирис» из Вильнюса. До этого сезона команды ещё ни разу не играли в чемпионате 38 туров.

По итогам первого круга на чемпионство претендовали семь команд: московское «Динамо», набравшее 27 очков; тбилисское «Динамо» — 26; «Зенит» — 25; «Спартак», минское «Динамо», ЦСКА и СКА — 24 очка. Столичному «Динамо» удалось сохранить лидерство во втором круге и сохранить свой отрыв в три очка от «Спартака», завершившего сезон на втором месте. Чемпионы по ходу турнира выделялись отличной защитой. Московское «Динамо» в 28 играх оставило свои ворота в неприкосновенности и лишь в четырех встречах пропустило по два гола. Также, для этой команды прошедший чемпионат стал примечателен тем, что 12 матчей она завершила со счётом 0:0. Третье место в 25-ом чемпионате СССР по футболу заняло минское «Динамо».

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Олег Копаев (СКА) — 27 голов в 36 матчах.

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1963
1963